A15, A-15 ou A.15 peut désigner plusieurs choses :

Domaine militaire 
 Aero A.15, un avion militaire tchécoslovaque ;
 Cantabria (A-15), un navire ravitailleur  de l’Armada espagnole.

Histoire 
 A15, code dans la classification Gardiner, du hiéroglyphe égyptien Homme tombant.

Informatique 
 Apple A15 Bionic, un système sur puce développé par Apple ;
 ARM Cortex-A15 MPCore, processeur développé par ARM.

Médecine 
 Tuberculose de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique et histologique d'après la classification internationale des maladies ;
 Classe ATC A15, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Transports 
Aéronautique
 Antonov A-15, un planeur soviétique.

Autoroutes
  Autoroute allemande A15 reliant Berlin à la frontière polonaise ;
  Autoroute belge A15 reliant Liège à Houdeng-Gœgnies ;
  Autoroute espagnole A-15 reliant Medinaceli à Andoain ;
  Autoroute française A15 reliant Gennevilliers à Cergy ;
  Autoroute italienne A15 reliant Parme à La Spezia ;
  Autoroute kazakh A15 reliant Zhybek Zholy à la frontière ouzbék ;
  Autoroute néerlandaise A15 reliant Rotterdam à Enschede ;
  Autoroute portugaise A15 reliant Caldas da Rainha à Santarém ;
  Autoroute québécoise 15 (A-15) reliant Saint-Bernard-de-Lacolle à Sainte-Agathe-des-Monts.

Camion
 Alfa Romeo A15, un modèle du constructeur italien Alfa Romeo.

Routes
  New England Highway, route australienne reliant Yarraman à Hexham ;
  Route britannique A15 reliant Peterborough à Hessle ;
  Route letonne A15 contournement ouest de Rēzekne ;
  Route lituanienne A15 reliant Vilnius à la frontière biélorusse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres